Лондон 2016 (London Chess Classic 2016) — международный шахматный турнир, который проходил с 7 по 19 декабря 2016 года в Лондоне.

 Категория: 22-я (средний рейтинг: 2785)
 Контроль времени: 2 часа на 40 ходов, затем 1 час до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 41-го.

Участники турнира 

¹) рейтинги даны на декабрь 2016 года

Призы 
Общий призовой фонд турнира составлял 300 000 $.

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница
 London Chess Classic на сайте The Week in Chess

Лондон (шахматный турнир)
Декабрь 2016 года
2016 год в шахматах
2016 год в Лондоне